

Communes 

 Francon : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne

Prénoms 
 Francon de Rouen († 919), évêque de Rouen qui aurait baptisé Rollon
 Francon (évêque de Liège)
 Francon (évêque de Paris)
 Francon, archevêque d'Aix-en-Provence (566)
 Francon de Cologne ou de Paris, théoricien(-s ?) de la musique
 Francon d'Amiens, abbé de Corbie de 891 à 893 
 Francon, châtelain de Bruxelles en 1161
 Francon, doyen de Louvain en 1230

Patronymes 
 Mellie Francon (1982 - ), snowboardeuse suisse

Voir aussi 
 Maurice Françon (1913-1996), physicien français.
 Alain Françon (1945-), auteur et metteur en scène de théâtre français.
 Le château de Françon à Biarritz
 Franconville, nom de plusieurs communes